Junta de Defensa o Juntas de Defensa puede hacer referencia a los siguientes órganos o instituciones:

Guerra Civil Española:
Junta de Defensa de Madrid, órgano creado en 1936 por el gobierno republicano español para la defensa de la capital de España al iniciarse la guerra;
Junta de Defensa Nacional, órgano creado por los militares sublevados en 1936 en las zonas de España bajo su control, que asumió de facto los poderes del Estado;
Junta de Defensa del Tesoro Artístico Nacional, órgano creado por el gobierno de la república española para proteger el patrimonio nacional;

Reinado de Alfonso XIII de España:
Juntas de Defensa, organizaciones corporativas militares españolas creadas en 1917 y disueltas en 1922;

Otros:
Junta Interamericana de Defensa, organización defensiva creada en 1942 en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA);